El efecto bola de nieve es un episodio de la tercera temporada de la serie animada de Nickelodeon Bob Esponja.

Argumento 
Un témpano vino desde el Ártico y cubre a Fondo de Bikini con una capa de nieve, todos los ciudadanos se divierten. Bob Esponja y Patricio juegan a lanzarse bolas de nieve, se divierten tanto que deciden hacer una batalla. Calamardo prefiere quedarse cómodo y caliente en cama hasta que oye los gritos de los chicos. Intenta tranquilizarlos, pero estos continúan hasta que Calamardo les dice que esoes de niños. Luego le intersaría ver cómo juega sacándose los sesos, pero estos ya declararon paz. Como no quieren seguir peleando, Calamardo les enseña cómo hacerlo, y se entusiasma mucho con el juego. Viendo su nueva actitud, Bob y Patricio se van discretamente. Aprovechando el momento, Calamardo costruye un enorme fuerte, pero aun así le cae nieve, así que el ataca también. No se da cuenta de que Bob y Patricio están cómodos y cálidos en casa de Bob Esponja.

Personajes 
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Patricio Estrella
 Don Cangrejo
 Calamardo Tentáculos
 Don Cangrejo (cameo)
 Sra Puff (cameo)
 Plankton
 Habitantes de Fondo de Bikini

Episodios de la tercera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2002